La  du Tour d'Italie 2007 a eu lieu le 14 mai, en Sardaigne. Le parcours de 195 kilomètres reliait Nuraghe di Barumini, dans la province du Sud-Sardaigne à Cagliari, la capitale régionale. Elle a été remportée par l'Italien Alessandro Petacchi. Après sa disqualification, la victoire revient à l'allemande Robert Förster.

Parcours

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 03
Cyclisme en Sardaigne
Tour d'Italie 2007 02

en:2007 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 3